Чеботарёв, Борис:

 Чеботарёв, Борис Владимирович (1918―2002) ― советский историк и краевед.
 Чеботарев, Борис Макарович (род. 1907) — российский художник.